Karassewka () ist der Name russischer Orte:

 Karassewka (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Karassewka (Lgow), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Karassewka (Tscheremissinowo), Dorf im Rajon Tscheremissinowo, Oblast Kursk
 Karassewka (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Karassewka (Mordwinien), Siedlung in der Republik Mordwinien
 Karassewka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Karassewka (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan